Plasmobatidae är en familj av kvalster. Plasmobatidae ingår i överfamiljen Hermannielloidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plasmobatidae 18 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Plasmobatidae